Кринички — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кринички — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Кринички — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России

 Кринички — село в Кировском районе.
 Кринички — исчезнувшее село в Нижнегорском районе

Украина 
Винницкая область
 Кринички — село в Крыжопольском районе.

Днепропетровская область
 Кринички — село в Верхнеднепровском районе.
 Кринички — посёлок городского типа в Криничанском районе.
 Кринички — село в Солонянском районе.
 Кринички — село в Софиевском районе.

Донецкая область
 Кринички — посёлок в Амвросиевском районе.

Житомирская область
 Кринички — название села Буймир в Житомирском районе с 1949 по 2021 год.

Ивано-Франковская область
 Кринички — село в Коломыйском районе.

Кировоградская область
 Кринички — село в Новоархангельском районе.

Луганская область
 Кринички — село в Старобельском районе.

Николаевская область
 Кринички — село в Николаевском районе.

Одесская область
 Кринички — село в Балтском районе.
 Кринички — село в Березовском районе.

Ровненская область
 Кринички — село в Гощанском районе.

Сумская область
 Кринички — село в Лебединском районе; ликвидировано в 2007 году.
 Кринички — село в Роменском районе; ликвидировано в 1988 году.

Харьковская область
 Кринички — село в Харьковском районе.

Черниговская область
 Кринички — село в Семёновском районе.

См. также 
 Криничный
 Кирнички